Suphanburi (provincie), een provincie in het midden van Thailand
Amphoe Mueang Suphanburi, het hoofddistrict van de gelijknamige provincie in het midden van Thailand
Suphanburi (stad), zowel de hoofdstad van het district als van de gelijknamige provincie in Thailand